Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру Pattaya Women's Open 1999, який уперше відбувся в Таїланді. Емілі Луа і Оса Карлссон виграли титул, у фіналі перемігши пару Євгенія Куликовська і Патріція Вартуш з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Джанет Лі (тенісистка) /  Вінне Пракуся

 Кваліфікаційна сітка

{{8 Команд без 3-го
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1=
| RD1-score1=5
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Анастасія Мискіна Сара Пітковскі| RD1-score2=8| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Отакеяма Ріей Сасано Йосіко
| RD1-score3=3
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Людмила Черванова Жофія Губачі| RD1-score4=8| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Джанет Лі Вінне Пракуся| RD1-score5=9| RD1-seed6=WC
| RD1-team6=
| RD1-score6=8
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Сандра Клейнова Сільвія Плішке| RD1-score7=8'''
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Кім Грант Ї Цзін-Цянь
| RD1-score8=3
| RD2-seed1= 
| RD2-team1=

Посилання 
 ITF doubles results page 

Парний розряд
Pattaya Women's Open, парний розряд